Le patronyme Lenzini est un nom de famille italien. Il peut aussi apparaître comme prénom.

Lenzi est le nom d'un des villages de la municipalité de Lavarone.

José Lenzini (1943-) est un journaliste français ;
Mauro Lenzini (1957-) est un homme politique belge.

Patronyme italien